Ел Органито има више значења:

 Ел Органито (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Органито (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Органито (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику